Ралли Австралии 2015 года (официально 24 Coates Hire Rally Australia) - десятый этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 10 по 13 сентября. Это 24-е Ралли Австралии и в истории, и в рамках чемпионата мира. 

Себастьен Ожье одержал седьмую победу в сезоне  и 31-ю в карьере (по этому показателю он вышел на второе место после Себастьена Лёба, опередив финна Маркуса Гронхольма). После этого этапа математически стали не досягаемы Ожье в личном зачёте и Volkswagen Motorsport в зачёте производителей.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 9, 23 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году